Manzanillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Manzanillas, San Luis Potosí, ort, Cerritos, 
 Manzanillas, Puebla, ort, Ahuazotepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar